Інсігнії (лат. insignia «знаки») — візуальні ознаки влади, статус, посада, офіційне правління, юрисдикції або приналежності до організацій, що існують у вигляді особливих емблем або предметів. Типовими інсігніями є корона, знамена та флаги, герби, знаки приналежності до орденів, печатки та ін. Символи інсігнії Нерідко використовують у сполучені з церемоніальним одягом.

Інсигнії також називають зовнішні відзнаки всіляких орденів, релігійних та інших організацій, що претендують на якесь (найчастіше на «таємне») могутність.

Багатозначний термін. Має наступні значення:
 Інсиґнії
 Знак
 Знак розрізнення
 Insignia Systems, Inc., торгова корпорація в США
 Opel Insignia, модель автомобіля компанії «Opel».